— вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаником Богданом Корицей в 1975 году.

Видовой эпитет дан в честь польского ботаника Остапа Волощака.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Хорватии, известный с островов Крк (восточная и юго-восточная часть), Свети-Гргур, Првич и Голи-Оток в Кварнерском заливе.

Произрастает на скалистых участках.

Ботаническое описание 
Гемикриптофит.

Растение от зеленоватого до желтовато-зелёного оттенка, с тонким, реже жёстким стеблем.

Стеблевые листья черешковые, заострёные.

Цветки с резким запахом. Венчик цветка с короткой трубкой, розово-белый, реже беловатый или желтоватый.

Созревшие плоды ржаво-коричневого цвета, бугорчатые.

Число хромосом — 2n=40, диплоид.

Природоохранная ситуация 
Является строго охраняемым растением, сбор которого в Хорватии запрещён.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Asperula woloszczakii var. brevifolia Korica
 Asperula woloszczakii var. elongata Korica

Примечания 

Мареновые
Флора Европы
Эндемики Хорватии
Таксоны растений, названные в честь людей